Коричневая демансия (), или песчаная коричневая змея, — ядовитая змея из семейства аспидов (Elapidae). Эндемик Австралии.

Общая длина составляет 80 см, иногда до 1,2 м. Верх тела окрашен в серовато-бурый цвет, а брюхо — в жёлтый цвет.

Любит сухие каменистые места. Активна днём. Питается ящерицами. Яд этой змеи не очень сильный — укушенные ящерицы длиной 15—18 см погибают примерно через 10 минут.

Яйцекладущая змея.

Примечания

Ссылки 
 
 Australian Reptile Park’s Guide to Snakes of South East Australia — John Weigel ISBN 0-646-00006-3 p. 50

Морские змеи
Животные, описанные в 1837 году
Пресмыкающиеся Австралии